Первый дивизион Гонконга 1992/1993 — 82-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга. Клуб Истерн сумел завоевать второй в своей истории чемпионский титул, после более чем тридцатилетнего перерыва. После этого сезона владельцы клуба Ернест Борел продали его владельцам клуба Мичелотти, в результате в следующем сезоне объединенный клуб носил название Войслинк.

Таблица

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1992/1993 на rsssf.com

1992/1993
Гонконг
1990-е годы в Гонконге
1992 год в Гонконге